

Patronyme
Le patronyme Mahoux renvoie étymologiquement vers un habitant du village du même nom.
Philippe Mahoux (1944-), homme politique belge wallon.

Toponyme 

 Mahoux, un hameau de la commune de Houyet, en Belgique.